Мэ́ттью Уи́льям Ло́уренс (; род. 11 февраля 1980, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр, брат актёров Джоуи Лоуренса и Эндрю Лоуренса. Шестикратный номинант на премию «Молодой актёр». После дебюта в трёх эпизодах популярной мыльной оперы «Династия» в 1984 году исполнил около 60 ролей в кино и на телевидении, в том числе Сэма Коллинза в приключенческом сериале «» (1994—1995), Мэтта Ромэна в ситкоме «» (1995—1997) и Джека Хантера в сериале «Парень познаёт мир» (1997—2000). Снимался в фильмах «Самолётом, поездом и автомобилем», «Сказки с тёмной стороны», «Миссис Даутфайр», «Обманщики», «Цыпочка» и других.

Ранние годы 
Актер Мэттью Лоуренс родился в семье Донны и Джозефа Лоуренсов, менеджера и страхового маклера. Кроме Мэттью в семье росли двое братьев: Джоуи и Эндрю. Мэттью окончил школу Abington Friends School.

Карьера 
Как актер он начал работать еще в начале восьмидесятых, и, будучи совсем ребенком, стал уже довольно известным по телевизионным ролям, впрочем, как и оба его брата. В 1987 году Мэттью сыграл малыша Нила Пэйджа в комедии Джона Хьюза «Самолётом, поездом и автомобилем» со Стивом Мартином и Джоном Кэнди. Через год, в 1988-ом Мэттью снимается в триллере Пола Голдинга «Пульс», в 1990 он вновь появляется в триллере: на этот раз в картине Джона Харрисона «Сказки с темной стороны». Фильм состоял из трех короткометражных фильмов по мотивам рассказов Стивена Кинга — трех «страшилок», которые мальчик рассказывает ведьме, собравшейся его съесть, пытаясь тем самым выиграть время для своего спасения.

В 1993 году Лоуренс попадает в состав актеров знаменитой комедии Криса Коламбуса «Миссис Даутфайр». Картина с Робином Уильямсом и Салли Филд в главных ролях получает не одну кинонаграду, включая и самую престижную — «Оскар». В 1998-ом Лоуренс играет в комедии Сары Кернокан «Заговор проказниц», а в 1999-ом году Мэттью на пару с его братом Эндрю исполняют роли в семейной драме Дуан Кларк «Семейное дерево».

2000 год приносит главную роль в фильме режиссёра Митча Маркуса «Их поменяли мозгами» — истории о том, как двое школьных хулиганов случайно убивают своего одноклассника Карла. Фрэнк (персонаж Лоуренса) предлагает им вернуть его к жизни при помощи украденного человеческого мозга из лаборатории отца. Но с одним условием: ребята помогут ему заполучить все, о чем он мечтает. Мозг оказался принадлежащим серийному маньяку-убийце, и именно Фрэнку предстоит вернуть его на место.

В 2000-х Лоуренс появился с разными ролями в таких фильмах, как «Обманщики» Эндрю Герлэнда, «Дальнобойщица» Джеймса Моттерна, «Цыпочка» и «Мстители» Тома Брейди. В 2009 он сыграл в ужастике Марка Стаффера «Слуга тьмы», а в 2011 — в драме Майкла Ворфа «Форт МакКой».

Личная жизнь 
Встречался с актрисой и телеведущей Даниель Фишел, также был помолвлен с Хайди Мюллер с 2004 по 2006 год.

Так же у Мэттью были отношения с Шерил Бёрк с 2007 по 2008 год, с которой он познакомился через своего брата.

На данный момент у Мэттью долгосрочные отношения с девушкой по имени Лора Джейн Нью.

У него есть две собаки по имени Джек и Коди.

Фильмография

Примечания

Ссылки